«АЛМ» — армянская телекомпания. Компанию основал предприниматель Тигран Карапетян в 2002 году, выиграв лицензию для вещания на 10-й метровой частоте в Ереване и ряд дециметровых частот в ряде городов Армении. Телекомпании было отказано в продлении лицензии в проходящем 16 декабря 2010 года конкурсе на выдачи лицензий телекомпаниям в Республике Армении. Время лицензии канала истекло в январе 2011 года. Последний раз канал вышел в эфир 20 января 2011 года.

Примечания 

Телеканалы Армении
Телеканалы на армянском языке
Телеканалы, запущенные в 2002 году
Телеканалы, прекратившие вещание в 2011 году